Vannes Volley-Ball – squadra di pallavolo femminile
 Vannes Volley-Ball – squadra di pallavolo maschile